Га́тов — фамилия; имеет женскую форму Гатова.
 Гатов, Александр Борисович (1899—1972) — русский советский поэт, переводчик, литературовед.
 Гатов, Леонард Григорьевич (1937—2007) — театральный деятель.
 Гатов, Моисей Львович (1902—1939) — исполняющий обязанности начальника 4-го отдела и 5-го отдела Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР, майор государственной безопасности.

См. также 
 Гатов — район в берлинском округе Шпандау
 Гатов — бывший аэродром в Берлине